Rey Jing puede referirse a dos reyes de la Dinastía Zhou de China:
 Rey Jing de Zhou, reinó en el período 544-520 a. C.
 Rey Jing de Zhou (Gai), hijo del anterior. Reinó en el período 519-477 a. C.